Airoh Helmet eller bara Airoh är ett företag som tillverkar MC- och mopedhjälmar.

Urval av hjälmar
 Airoh Warrior och Airoh Warrior 2
 Airoh Mathisse
 Airoh Top One
 Airoh Speedfire
 Airoh Angel
 Airoh Tyger
 Airoh aviator
 Airoh Terminator

Externa länkar
Företagets webbplats 

Italienska företag